AXA Sigorta Efeler Ligi 2022/2023 (oficjalnie AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu) − 53. sezon najwyższej siatkarskiej klasy rozgrywkowej w Turcji (75. sezon mistrzostw Turcji) zorganizowany przez Turecki Związku Piłki Siatkowej (Türkiye Voleybol Federasyonu, TVF). Zainaugurowany został 30 września 2022 roku.

W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn. Z 1. Ligi dołączyły 4 zespoły: , ,  oraz . Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej drużyny rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym. W fazie play-off toczyła się rywalizacja o miejsca 1-4 i 5-8.

Sezon poświęcony był pamięci byłego tureckiego siatkarza Metina Görgüna, który zmarł w październiku 2022 roku.

System rozgrywek 
AXA Sigorta Efeler Ligi w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza
W fazie zasadniczej 14 drużyn rozegrało między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze zespoły awansowały do półfinałów fazy play-off, te z miejsc 5-8 natomiast w fazie play-off rywalizowały o miejsca 5-8. Drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 9-12, zakończyły udział w rozgrywkach i zostały sklasyfikowane zgodnie z pozycją w tabeli. 13. i 14. zespół fazy zasadniczej spadł do 1. Ligi.

Faza play-off
Mecze o miejsca 1-4
Półfinałowe pary utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 1-4; 2-3. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce.

Zwycięzcy w parach półfinałowych walczyli w finałach o mistrzostwo Turcji, przegrani natomiast rywalizowali o 3. miejsce. W finałach drużyny grały do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego finałowego spotkania była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce. W serii meczów o 3. miejsce natomiast rywalizacja toczyła się na zasadach analogicznych co w półfinałach.

Mecze o miejsca 5-8
Pary w półfinałach o miejsca 5-8 utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 5-8; 6-7. Zwycięzcy w parach półfinałowych walczyli o 5. miejsce, przegrani natomiast o 7. miejsce. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 Po zakończeniu sezonu 2021/2022  wycofał się z rozgrywek, a licencję na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej przekazał klubowi .
 Po zakończeniu sezonu 2021/2022  wycofał się z rozgrywek, a licencję na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej przekazał klubowi .
 Do 14 grudnia 2022 roku Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor występował pod nazwą Hatay Büyükşehir Belediyespor.

Awanse i spadki

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Turcji
2023 w Turcji